Бугоро́к, множественное число бугорки́ — многозначный термин.

Анатомия 
 Бугорок Венеры
 Ганглионарный бугорок
 Дарвинов бугорок
 Туберкулёзный бугорок
 Яйцевой бугорок

Топонимика

Россия 
 Бугорки — населённый пункт в Оренбургской области.
 Бугорки — село в Тындинском районе Амурской области.

Украина 
 Бугорок — село в Еланецком районе Николаевской области.

См. также 
 Бугор
 Кочки